

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Chróstowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Dąbrowa Biskupia
 Chróstowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Stężyca
 Chróstowo – część wsi Ustronie Morskie w woj. zachodniopomorskim, pow. kołobrzeskim w gminie Ustronie Morskie
 Chróstowo – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Polanów

Zobacz też 
 Chrustowo, Chrostowo